Svájc már az 1896-os első nyári játékokon is részt vett, azóta valamennyi olimpián jelen volt, kivéve az 1956-os nyári játékok ausztráliai versenyszámait. 1956-ban Melbourne mellett Stockholm adott otthont a játékoknak, mert az Ausztrál Állategészségügyi Hatóság nem engedélyezte a lovak bevitelét az országba, és ezért a lovaglás versenyszámai a svéd fővárosban zajlottak.

A svájci St. Moritzban rendezték meg az 1928-as és az 1948-as téli játékokat.

Az ország sportolói 192 érmet nyertek a nyári és 138-at a téli játékokon.

A Svájci Olimpiai Szövetség 1912-ben alakult meg, a NOB még ebben az évben felvette tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Jörg Schild.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon